A Night of Terror – cortometraggio del 1908 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
A Night of Terror – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
A Night of Terror – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company